De Puskás Aréna is een stadion in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, waar Hongarije doorgaans zijn thuiswedstrijden in het voetbal speelt.

Het stadion werd gebouwd voor het Europees kampioenschap voetbal 2020. Tijdens dit toernooi worden hier drie groepswedstrijden en één achtste finale gespeeld.
Op dezelfde locatie stond voorheen het Ferenc Puskásstadion.

Het stadion werd op 15 november 2019 geopend met de wedstrijd tussen de nationale teams van Hongarije en Uruguay.

In 2020 vond in dit stadion de finale van de UEFA Super Cup tussen Bayern München en Sevilla plaats.

Interlands

Europees kampioenschap voetbal 2020

Referenties 

Sportaccommodatie in Boedapest
Voetbalstadion in Hongarije
Voetbalstadion tijdens het Europees kampioenschap voetbal 2020